San Clemente může znamenat:

 Klement I. (svatý Klement, † kolem 100) – papež
 San Clemente (Řím) – bazilika svatého Klimenta v Lateráně v Římě
 San Clemente (Kalifornie) – město v USA
 San Clemente (Chile) – obec v Chile

Externí odkazy